Alphonse Piquemal (1869-1911), un sculpteur français ;
 Alexandre Piquemal (1891-1958), un syndicaliste des PTT, et une personnalité politique française ;
 Christian Piquemal (né en 1940), un général de corps d'armée français ;
 Claude Piquemal (né en 1939), un athlète français spécialiste du 100 et du 200 mètres ;
 Karl Piquemal (né en 1973), un joueur professionnel de hockey sur glace français ;
 Michel Piquemal (né en 1947), un baryton et chef de chœur français ;
 Michel Piquemal (né en 1954), un écrivain français ;
 Nicolas Piquemal (né en 1980), un joueur de rugby à XIII français ;
 Thomas Piquemal (né en 1969), un dirigeant d’entreprise français.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme français